Donald Thomas peut désigner :
 Donald Michael Thomas (né en 1935), écrivain britannique ;
 Donald A. Thomas (né en 1955), astronaute américain ;
 Donald Thomas (né en 1984), athlète bahaméen ;
 Donald Thomas (né en 1985), joueur américain de football américain.